Magna Carta… Holy Grail — двенадцатый студийный альбом американского рэпера Jay-Z, выпущенный 4 июля 2013 года на лейблах Roc-A-Fella, Roc Nation, Universal Music Group.
В записи альбома приняли участие такие музыканты как Бейонсе, Rick Ross, Nas, Джастин Тимберлейк и Фрэнк Оушен и другие. Основными продюсерами выступили Тимбалэнд и Jerome «J-Roc» Harmon, а сопродюсерами стали также Boi-1da, Mike Will Made It, Hit-Boy, Майк Дин, No ID, The-Dream, Кассим Дауд Дин и Фаррелл Уильямс.
В июле 2013 года благодаря этому альбому Джей-Зи впервые в своей карьере возглавил хит-парад альбомов Великобритании UK Albums.

Признание 
К концу года диск Magna Carta Holy Grail получил множество номинаций в различных публикация и церемониях. Альбом был номинирован на звание Лучшего альбома 2013 года BET Hip Hop Awards ( Album of the Year 2013) и на премию Грэмми в номинации Лучшего реп-альбома (56-я церемония «Грэмми»). Журнал Complex поставил альбом на № 23 в своём списке 50 лучших альбомов 2013 года (50 best albums of 2013). Журнал Rolling Stone назвал его 10-м лучшим хип-хоп альбомом 2013 года. Диск был назван № 8 в спсике лучших альбомов 2013 года журналом XXL..

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 
 JAY Z* - Magna Carta… Holy Grail  на веб-сайте Discogs 
 Обзор альбома  на сайте RapReviews 

Альбомы 2013 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы Universal Music Group
Альбомы Jay-Z
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы Roc Nation
Альбомы Roc-A-Fella Records
Альбомы, спродюсированные WondaGurl
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It
Альбомы-сюрпризы